Doubs (rivier), een rivier in Frankrijk
Doubs (departement), een Frans departement dat genoemd is naar deze rivier
Doubs (plaats), een plaats in dat departement